Claßen ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Claßen (* 1955), deutsche Juristin und Schriftstellerin
 Barbara Claßen (1957–1990), deutsche Judoka
 Bianca Claßen (geb. Heinicke; * 1993), deutsche Produzentin von Internet-Videos
 Erich Claßen (* 1973), deutscher Landesarchäologe, Konservator, Bodendenkmalpfleger und Prähistorischer Archäologe
 Johann J. Claßen (1953–2017), deutscher Schriftsteller und Herausgeber
 Julian Claßen (* 1993), deutscher Webvideoproduzent, siehe Julienco
 Marion Claßen-Beblo (* 1953), deutsche Juristin

Siehe auch:
 Claaßen
 Claassen
 Claasen
 Clahsen
 Clasen
 Claessen
 Claesen
 Claesson
 Claeson
 Klaassen
 Klaasen
 Klasen
 Classen